Eugenio Costa beschreibt:

 Eugenio C., ein 1966 in Dienst gestelltes Passagierschiff, von 1987 bis 1996 Eugenio Costa
 ein 1928 in Dienst gestelltes Frachtschiff, siehe Costa Crociere#Giacomo Costa fu Andrea (bis 1945)